

Фішкілл — місто, штат Нью-Йорк
 Фішкілл — селище, штат Нью-Йорк